Ага-Ханги́л () — село в муниципальном районе «Могойтуйский район» Агинского Бурятского округа в Забайкальском крае, Россия. Административный центр сельского поселения «Ага-Хангил». Общая численность постоянного населения на  год составляет  чел.

География 
Ага-Хангил находится на реках Хулинда и Ага, на расстоянии около 19 км к юго-западу от административного центра района — посёлка городского типа Могойтуй и в 16 км к северо-востоку от окружного центра — пгт. Агинское.

История 
Село образовано в 1930 году.

В 1950 году Ага-Хангил стал центральной усадьбой колхоза «Победа», образованного путём слияния коммун им. В. М. Молотова, им. В. П. Чкалова, «8 Марта», «1 Августа».

В 2010 году на территории села потерпел крушение самолёт Су 25 УБ.

Население

Известные жители 
 Аюржанаева, Хажидма Бальжинимаевна ― российская бурятская артистка, певица, Народная артистка Республики Бурятия, Заслуженный работник культуры Агинского Бурятского автономного округа, Заслуженная артистка Российской Федерации (2002), Лауреат Государственной премии Республики Бурятия (1996).
 Линховоин, Лхасаран Лодонович (1924 −1980) — оперный певец, народный артист СССР
 Балдан Мижитдоржиевич Цыжипов (род. 30 мая 1990, Ага-Хангил, Читинская область) — российский борец вольного стиля, выступающий в весовой категории до 125 кг. Призёр чемпионата России, мастер спорта России международного класса

Инфраструктура 
В селе находится центральная усадьба колхоза «Победа», существующего здесь с 1950 года.

 Социальные объекты

Средняя школа им. Базара Барадина (образовано в 1914 году)

Детский сад «Солнышко»

Дом культуры, культурно-спортивный комплекс(КСК), фельдшерско-акушерский пункт.

Краеведческий музей села Ага-Хангил, неподалёку от села — археологический памятник Культуры плиточных могил.

Примечания

Ссылки 
Дашидондоков Ш.-Н. С. 

Населённые пункты Могойтуйского района